Namnet Erich Neumann har burits av flera personer:

Erich Neumann (politiker)
Erich Neumann (psykolog)